Чакамас има више значења:

 Чакамас (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Чакамас, Санта Амалија (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику